Andreas Jakobsson (ur. 1972) – szwedzki piłkarz
 Andreas Jakobsson (ur. 1980) – szwedzki snowboardzista
 Sverre Andreas Jakobsson (ur. 1977) – islandzki piłkarz ręczny